Села:
 Ребрикове — Донецька область, Кальміуський район
 Ребрикове — Луганська область, Луганський район

 Ребрикове — зупинний пункт Лиманської дирекції Донецької залізниці